Лэнс Мунгия (; род. 1972) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.

Биография

Фильмография

Режиссёр 
  — A Garden for Rio / A Garden for Rio
  — Шестиструнный самурай / Six-String Samurai
  — Ворон 4: Молитва грешника / The Crow: Wicked Prayer

Сценарист 
  — Шестиструнный самурай / Six-String Samurai
  — Ворон 4: Молитва грешника / The Crow: Wicked Prayer

Продюсер 
  — Шестиструнный самурай / Six-String Samurai
  — Sidewalkers / Sidewalkers

Актёр 
  — Шестиструнный самурай / Six-String Samurai — Campfire Cast: Archer

Выпускники Университета Лойола Мэримаунт